Магомедов, Расул Магомедович:
 Магомедов, Расул Магомедович (1914—2005) — дагестанский советский историк.
 Магомедов, Расул Магомедович (род. 1994) — российский борец вольного стиля.
 Магомедов, Расул Магомедович (род. 1979) — российский кикбоксер.